Ка́ссерин, Касерин () — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Кассерин (Касерин).
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Эль-Кеф, на северо-востоке с вилайетом Сильяна, на востоке с вилайетом Сиди-Бу-Зид, на юге с вилайетом Гафса, на западе с Алжиром.

На территории вилайета находятся национальный парк Джебель-Шамби с самой высокой горой Туниса Шамби 1544 м и римские развалины в Хайдре.

Административное деление 
Вилайет Касерин делится на 13 округов:
 Эль-Аюн (El Ayoun)
 Эззухур (Ezzouhour)
 Фериана (Fériana)
 Фусана (Foussana)
 Хайдра (Haïdra)
 Хасси-эль-Ферид (Hassi El Ferid)
 Джедельен (Jedelienne)
 Северный Касерин (Kasserine Nord)
 Южный Касерин (Kasserine Sud)
 Бордж-Маджин-Бу-эль-Аббес (Majel Bel Abbès)
 Сбейтла (Sbeïtla)
 Сбиба (Sbiba)
 Тала (Thala)

Примечания